Vomitory — шведский дэт-метал-коллектив, сформированный в 1989 году гитаристом Урбаном Густафссоном и басистом Ронни Олсоном. В репертуаре группы насчитывается 8 альбомов, все которые были изданы лейблом Metal Blade Records. После распада в 2013 году и временного воссоединения для одного выступления в 2017, коллектив официально воссоединился в 2018 году.

Биография 
Коллектив сформировался в 1989 году и изначально состоял из трёх участников: Урбана и Тонни Густафссонов (последний — барабанщик), и Ронни Олсона. Позже к ним присоединился Бенгт Санд на бас-гитаре, а Олсон взялся за вокал. Также в 1991 году к ним присоединился Ульф Далегрен в качестве гитариста. Позже коллектив выпустит демо-запись и свой дебютный сингл, который будет издан лейблом Witchhunt Records.

В 1993 году Томас Бергквист заменил Санда на басу, а спустя год группа издала своё второе демо. Позже коллектив заключил контракт с нидерландским лейблом Fadeless Records, который издал их дебютный полноформатный альбом — Raped in Their Own Blood.

Вокалистка Юсси Линна и басист Эрик Рундквист заняли места Олсона и Бергквиста соответственно перед записью второго альбома группы Redemption, который был издан лейблом Pavement. Это был их первый альбом, выпущенный в США.

Позже коллектив начнёт сотрудничать с Metal Blade Records, который издаст их следующие два альбома — Revelation Nausea (2001) и Blood Rapture (2002). Позже в 2004 году будет издан Primal Massacre, а через год Питер Эстланд заменит Далегрена на гитаре.

Затем группа выпустит ещё три альбома — Terrorize Brutalize Sodomize (2007), Carnage Euphoria (2009) и Opus Mortis VIII (2011).

В феврале 2013 года коллектив объявил, что распадётся в конце этого года.

После распада Vomitory Эрик Рундквист и Тобиас Густафссон сформировали Cut Up.

В 2017 году коллектив воссоединился, чтобы дать «один концерт в честь старого друга», а уже 2 апреля следующего года группа объявила о своём окончательном воссоединении.

Состав 
Текущий
 Урбан Густафссон – электрогитара 
 Тобиас Густафссон – ударные 
 Эрик Рундквист – бас-гитара, вокал 
 Питер Эстланд – электрогитара 
Бывшие участники
 Бенгт Санд – бас-гитара 
 Томас Бергквист – бас-гитара 
 Ронни Олсон – бас-гитара, вокал 
 Юсси Линна – вокал 
 Ульф Далегрен – электрогитара 
Концертные участники
 Дэнни Тункер – электрогитара

Дискография 
Альбомы
 Raped in Their Own Blood (1996)
 Redemption (1999)
 Anniversary Picture Disc (1999)
 Revelation Nausea (2000)
 Blood Rapture (2002)
 Primal Massacre (2004)
 Terrorize Brutalize Sodomize (2007)
 Carnage Euphoria (2009)
 Opus Mortis VIII (2011)
Демозаписи и прочее
 Vomitory Demo (1992)
 Promo (1993)
 Moribund 7" (1993)
 Through Sepulchral Shadows (1994)
 Anniversary Picture Disc (1999)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Профиль на MySpace

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2013 году
Дэт-метал-группы Швеции
Исполнители Metal Blade Records